Koula steht für:

 Koula (Koulikoro), Gemeinde in der Region Koulikoro in Mali
 Koula (Ségou), Gemeinde in der Region Ségou in Mali